Invitație la vals  se poate referi la:

 Literatură
 1838 Invitație la vals (Le Spectre de la rose) – poem din colecția La Comédie de la mort de Théophile Gautier;
 1936 Invitație la vals – roman de Mihail Drumeș;

 Muzică
 1838 Invitație la vals (Le Spectre de la rose) – melodie din ciclul Les Nuits d'été de Hector Berlioz, inspirată din Théophile Gautier;

 Balet
 1911 Invitație la vals (Le Spectre de la rose) – balet coregrafia Mihail Fokin, pe un livret de Jean-Louis Vaudoyer după Gautier, muzica de Carl Maria von Weber Invitație la vals (Aufforderung zum Tanz);